Niel steht für: 

 Niel (Belgien), eine belgische Gemeinde
 Niel (Kranenburg), einen Ortsteil von Kranenburg in Nordrhein-Westfalen
 einen früher deutschsprachigen Weiler in Italien, der zur Gemeinde Gaby (Aostatal) gehört

Niel ist der Familienname folgender Personen: 
 Adolphe Niel (1802–1869), französischer Marschall und Kriegsminister
 Cornelis Bernardus van Niel (1897–1985), niederländisch-US-amerikanischen Mikrobiologe
 Fernand Niel (1903–1985), französischer Schriftsteller
 Herms Niel (1888–1954), deutscher Komponist

 Xavier Niel (* 1967), französischer Unternehmer

Siehe auch: Niehl (Begriffsklärung), Neil, Neill, Neal, Neale, Nil (Begriffsklärung)